Plusieurs villes ont donné à des voiries le nom de l'abbé Charles-Michel de L'Épée.

Belgique 
 À Bruxelles, la rue Abbé de L'Épée dans la commune de Woluwe-Saint-Lambert.

Canada 
 À Montréal, l'avenue De-L'Épée.

France 
 À Amiens, la rue l'Abbé-de-L'Épée relie la rue Eloi Morel, dans le Faubourg Saint-Pierre à la rue Labarre à Rivery.
 À Bordeaux, la rue de l'Abbé-de-L'Épée relie la rue Judaïque à la rue du Docteur-Albert-Barraud.
 À Clermont-Ferrand, la rue de l'Abbé-de-L'Épée (délibération municipale du ) se situe derrière la Maison de la Culture. Depuis 1995, un buste de l'abbé se trouve dans la Maison du Temps libre, rue Georges-Clemenceau.
 À Marseille, la rue Abbé-de-L'Épée commence dans la rue Saint-Savournin, dans le .
 À Montpellier, la rue de l'Abbé-de-L'Épée arrive au milieu de la rue du Faubourg-Boutonnet.
 À Nantes, la rue de l'Abbé-de-L'Épée relie le boulevard Allard à la rue Mellier.
 À Paris, la rue de l'Abbé-de-L'Épée jouxte l'Institut des jeunes sourds.
 À Poitiers, grande ville de la surdité, on trouve également une rue de l'Abbé-de-L'Épée.
 À Reims, la rue de l'Abbé-de-L'Épée est située pas très loin de la Fondation Émile Mercier, première maison propriétaire des sourds en France (1908).
 À Rouen, il existe une rue Abbé-de-L'Épée, située derrière l'hôtel de ville. Elle a, en grande partie, disparu en 1972, lors de la rénovation du quartier.
 À Versailles, ville natale de l'ecclésiastique, la rue de l'Abbé-de-L'Épée relie les extrémités Est de la rue de la Paroisse et de la rue Richaud.
 À Saint-Jean-de-la-Ruelle, rue de l'Abbé-de-L'Épée.

Abbe-Epee